O Fort de Bourlémont é um forte localizado na comuna de Mont-lès-Neufchâteau, França.

Fortificações da França